Alfa Romeo Giulietta Sprint (1954-1965)
 Alfa Romeo Giulia Sprint GT (1963-1976)
 Alfa Romeo Alfasud SprintAlfa Romeo Alfasud Sprint(1976-1988) – la seconda serie (dal 1983) viene rinominata semplicemente Alfa Romeo Sprint